Lašče je ime več naselij v Sloveniji:

 Lašče, občina Borovnica
 Lašče, občina Žužemberk

Naselja v Sloveniji